Le Parti des anciens combattants est un ancien parti politique belge, ayant disposé d’un siège à la Chambre des représentants à l’issue des élections législatives du 2 avril 1939.

Notes et références 

Ancien parti politique en Belgique